ZTL est l'abréviation de zone à trafic limité, concept italien de limitation de la circulation automobile dans le centre des villes
ZTL est le code AITA de l'aéroport de Telluride, Colorado, États-Unis